Eduardo Figueroa puede hacer referencia a:
 Eduardo de Figueroa y Alonso-Martínez, arquitecto, escultor y escritor español;
 Eduardo Figueroa Geisse, político chileno.